Појам  може да се односи на:
Мери Стјуарт
Марија Гелдерландска, (1434–1463), супруга Џејмса II од Шкотске и регенткиња Шкотске од 1460. до 1463.
Марија од Гиза, краљица Шкотске од 1538. до 1542, супруга Џејмса V и регент за време малољетности њене кћери Мери